Marco Albarello (né le  à Aoste) est un ancien fondeur italien.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final:  en 1993.
 2 victoires.

Liens internes 
 Sport en Vallée d'Aoste
 Liste de personnalités nées dans la Vallée d'Aoste

Naissance à Aoste
Fondeur italien
Personnalité sportive liée à la Vallée d'Aoste
Champion olympique italien
Médaillé d'argent olympique italien
Médaillé de bronze olympique italien
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion olympique de ski de fond
Naissance en mai 1960
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994